Windling ist:
 eine andere Bezeichnung für die Ackerwinde, eine Pflanze
 ein Wesen in dem Rollenspiel Earthdawn